Anbaugerät steht für:

 Anbaugerät (Baumaschine), ein Zusatzwerkzeug für Baumaschinen
 Anbaugerät (Landmaschine), ein Gerät, das an eine landwirtschaftliche Zugmaschine angebaut werden kann
 Anbaugerät (Kommunalmaschine), ein Gerät, das an eine Zugmaschine im Kommunalbereich (auch Mehrgerätefahrzeuge) angebaut werden kann